Il doppio  dello  Shanghai Rolex Masters 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.
Maks Mirny e Daniel Nestor erano i detentori del torneo ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Mahesh Bhupathi e Rohan Bopanna, che hanno poi perso la finale contro Leander Paes e Radek Štěpánek per 67-7, 6-3, [10-5].

Teste di serie  
Le otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno

  Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (quarti di finale)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (secondo turno)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (campioni)

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (secondo turno)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (finale)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (secondo turno)

Wildcard 

  Yu Chang /  Zhe Li (primo turno)

  Maoxin Gong /  Ze Zhang (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Masters 2012
ATP World Tour 2012